Виктор Никифоров:
 Никифоров, Виктор Васильевич (1931—1989) — советский хоккеист, хоккейный тренер.
 Никифоров, Виктор Иванович (1900—1966) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).